Надым — топоним:

Россия 
 Надым — город в Ямало-Ненецком автономном округе.
 Надым — река в Ханты-Мансийском аатономном округе и  Ямало-Ненецком автономном округе.